El asedio o sitio de Gijón puede referirse a cualquiera de los episodios en que esta ciudad española ha sido puesta a sitio (o a asedio) en distintos momentos históricos:

Asedio de Gijón (1352), por las tropas de Pedro I de Castilla.
Asedio de Gijón (1383), por las tropas de Juan I de Castilla.
Asedio de Gijón (1394), por Enrique III de Castilla.
Asedio de Gijón (1395), por Enrique III de Castilla.
Asedio de Gijón (1936), por los sublevados, en el transcurso de la Guerra Civil Española.